Station Forsthaus (Krefeld), een stoptreinhalte in het Duitse stadsdistrict Krefeld
Station Forsthaus (Meerbusch), een metrohalte in de Duitse gemeente Stadt Meerbusch